Głoska nosowa – głoska, przy wymawianiu której otwarty jest tor nosowy. Przeciwstawiana głosce ustnej.
 spółgłoska nosowa
 samogłoska nosowa